Funny Man est un album de Ray Stevens sorti en 1989 ;
  est une série télévisée humoristique britannique diffusée sur ITV en 1981 ;
 Funny Man est le titre original du film britannique Le Bouffon de l'horreur, réalisé par Simon Sprackling en 1994.